R103 (IJmuiden), Recreatieve weg 103 bij IJmuiden, Noord-Holland
 R103 (Ommen), Recreatieve weg 103 in Ommen, Overijssel
 R103 (Schouwen), Recreatieve weg 103 in Renesse, Zeeland
 R103 (Spaarnwoude), Recreatieve weg 103 bij Velsen-Zuid, Noord-Holland